De Belgische voetbalclub KSC Lokeren Oost-Vlaanderen en voorganger KSC Lokeren speelt sinds 19 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt KSC LokerenUitslagen vanuit gezichtspunt KSC Lokeren Oost-Vlaanderen

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 39.0

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien België
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

KSC Lokeren Oost-Vlaanderen
KSC Lokeren Oost-Vlaanderen